Áron keresztnév 
 Áron bibliai személy, Mózes testvére